Il singolare dell'Open di Zurigo 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Jana Novotná era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Lindsay Davenport.

Lindsay Davenport ha battuto in finale 7–6, 7–5 Nathalie Tauziat.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (quarti di finale)
  Jana Novotná (semifinali)
  Iva Majoli (secondo turno)
  Lindsay Davenport (campionessa)

 Amanda Coetzer (secondo turno) 
 Anke Huber (secondo turno) 
 Irina Spîrlea (secondo turno) 
 Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open di Zurigo 1997